Jméno Ahenobarbus má více nositelů:
 Gnaeus Domitius Ahenobarbus, Římané
 Lucius Domitius Ahenobarbus (rozcestník), Římané
 Lucius Domitius Ahenobarbus, rodné jméno Nerona, v letech 54–68 císař Římské říše
 Fridrich I. Barbarossa, v latina znám jako Fridericus Ænobarbus, v letech 1155–1190 císař Svaté říše římské